Vladislav Ivanov (1986-) est un footballeur russe.
 Vladislav Ivanov (1994-) est un chanteur russe.

Références